Pfarrkirche Leiblfing bezeichnet:

 Mariä Himmelfahrt (Leiblfing) in Leiblfing im Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern
 Pfarrkirche Leiblfing in Tirol in Pettnau im Bezirk Innsbruck-Land